Kabou steht für

 Kabou (Togo), eine togoische Stadt in der Präfektur Bassar (Präfektur)

Kabou ist der Familienname folgender Personen:

 Axelle Kabou (* 1955), kamerunische Journalistin, Autorin und Spezialistin für Entwicklungshilfe
 Fabienne Kabou (* 20. Jahrhundert), senegalesische Kindsmörderin, siehe Saint Omer (Film)#Kabou-Affäre